Каринцев — фамилия. Известные носители:
 Каринцев, Иннокентий Александрович (род. 1949) — советский и российский тренер по биатлону.
 Каринцев, Николай Александрович (1886—1961) — русский российский и советский писатель.